Molekulska formula -{C17H14N2}- se može odnositi na:

 3,3'-Diindolilmetan
 Olivacin